Bundestagswahlkreis 33 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Diepholz – Nienburg I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Cloppenburg – Vechta (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Stadt Osnabrück (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Osnabrück (1965 bis 1983)
 Bundestagswahlkreis Stade – Bremervörde (1949 bis 1961)